Syndicat National de l'Edition Phonographique é a organização oficial que protege os interesses da indústria discográfica francesa. O SNEP foi criado em 1922 e tem 48 empresas membros, sendo associada do IFPI.

Ligações externas 
 

Empresas da França